La chica del gato puede referirse a:

 La obra de teatro La chica del gato, de Carlos Arniches, estrenada en 1921.

 Las adaptaciones cinematográficas de dicha obra:
 La chica del gato (1927)
 La chica del gato (1943)
 La chica del gato (1964)